Кристин Миллер:
* Миллер, Кристин (1925—2015) — американская киноактриса.
 Миллер, Кристин (род. 1976) — американская актриса.